François Blondel peut désigner :
 François Blondel (1618-1686), un architecte français ;
 François Blondel (1940-), un évêque de Viviers.
 François Blondel (dirigeant d'entreprise)